Le terme Grenouilles brunes est employé en opposition aux Grenouilles vertes pour désigner trois espèces de grenouilles européennes de couleur brune :
 Grenouille agile : Rana dalmatina Fitzinger, 1839
 Grenouille des champs :  Rana arvalis Nilsson, 1842
 Grenouille rousse : Rana temporaria Linnaeus, 1758

Nom d'amphibien ambigu
Anoure (nom vernaculaire)
Ranidae